Schlierf ist der Familienname folgender Personen:
 Holger Schlierf (* 1954), deutscher Politiker
 Karl Schlierf (1902–1990), deutscher Grafiker und Maler
 Michael Schlierf (* 1965), deutscher Pianist, Komponist, Arrangeur und Produzent
 Werner Schlierf (1936–2007), deutscher Schriftsteller